«Петерс Латыш» () — детективный роман Жоржа Сименона, где одним из главных действующих лиц впервые становится комиссар Мегрэ, герой его популярной серии романов и рассказов. Ранее Мегрэ эпизодически упоминался в предыдущих произведениях писателя, играя второстепенную роль.

Существует несколько версий истории создания книги, из которых наибольшее распространение получила изложенная писателем в своих мемуарах и интервью. В соответствии с этим вариантом событий роман был написан зимой 1929—1930 годов в нидерландском Делфзейле, где Сименон находился на своей яхте, возвращаясь во Францию после путешествия вдоль южного побережья Северного моря. Несмотря на то, что писатель уже писал детективные книги, закончив роман «Петерс Латыш», он понял, что приблизился к чему-то новому, в связи с чем написал ещё несколько книг, где фигурирует Мегрэ, и решил показать их своему издателю Артему Фаяру. Тот, ознакомившись с такими нетрадиционными детективными романами, после некоторых сомнений всё-таки согласился опубликовать их и заказал ещё несколько книг в том же духе. Обрадованный Сименон вернулся на свой корабль и написал ещё несколько романов о комиссаре Мегрэ, ставшем со временем его самым популярным персонажем. По другим версиям, писатель работал и редактировал роман в других местах и в несколько другое время.

Предварительная публикация романа прошла в еженедельнике издательства «Фаяр», где он выходил с июля по октябрь 1930 года, а в книжном варианте увидел свет в мае 1931 года. Это была первая книга, опубликованная под полным именем и фамилией писателя, издававшегося ранее под различными псевдонимами. Серия романов о комиссаре Мегрэ приобрела мировую известность, обновив жанр детективной литературы. В 1966 году в голландском Делфзейле, где, по утверждению Сименона, был создан роман и соответственно «родился» комиссар Мегрэ, был установлен памятник этому литературному герою. Книга неоднократно адаптировалась на телевидении. Согласно опросу, проведённому во Франции, «Петерс Латыш» занимает 84-е место в списке «100 книг века по версии Le Monde».

Сюжет 

Комиссар первого класса Жюль Мегрэ из первой оперативной бригады парижской криминальной полиции получает телеграмму из Международной комиссии криминальной полиции. В ней приводится описание внешности и маршрут перемещения по Европе международного преступника Петерса Латыша, возглавляющего банду мошенников. Стало известно, что он должен прибыть в столицу Франции на Северный вокзал на поезде Норд-Экспресс. Мегрэ отправляется на вокзал, где по описанию узнаёт в пассажире, вышедшем из поезда, разыскиваемого им преступника. Однако он не успевает предпринять в отношении него никаких действий, так как узнаёт, что в вагоне поезда, где находился Латыш, произошло убийство. Выясняется, что преступление было совершено в туалете, а погибший был убит выстрелом в упор в область сердца. Осмотрев труп, Мегрэ устанавливает, что убитый поразительно подходит под криминалистическое описание Латыша, который, как ранее был уверен комиссар, покинул вокзал живым и невредимым.

Латыш поселяется в фешенебельном отеле «Мажестик» под именем Освальда Оппенхайма, где публично общается с американским миллиардером Мортимером Ливингстоном и его женой. После появления комиссара Латыш скрывается из отеля, переодевшись бродягой. Полиция начинает расследовать деятельность банды, члены которой в отместку совершают покушение на комиссара, ранив его в бок, и убивают бригадира Торранса, находившегося в отеле по поручению комиссара. Петерс возвращается в гостиницу, где с ним встречается Мегрэ. Во время их разговора из пистолета убивают Мортимера в номере американца. По горячим следам по подозрению в убийстве была задержана Анна Горскина, отрицающая свою вину.

В ходе расследования выясняется, что убитый в поезде человек — это настоящий Петерс Латыш. У него был брат-близнец Ханс Йохансон; они родились и жили в детстве в российском Пскове. Однако они значительно отличались по характеру: Петерс обладал организаторскими способностями, умел находить общий язык с окружающими, а Ханс был менее удачлив, восхищался братом и в то же время завидовал ему. Петерс после учёбы в Тартуском университете организовал банду мошенников и привлёк туда брата, находившегося у него в полном подчинении из-за бедности и алкоголизма. Петерс ни во что не ставил брата, называл его пьяницей, но продолжал пользоваться его услугами по подделке документов и банковских чеков. В конце концов, натерпевшись обид и унижений, Ханс решает занять место брата-близнеца и с этой целью убивает его в поезде. Прибыв в Париж, он занимает его место и от лица Петерса ведёт переговоры с Мортимером — воротилой, связанным с преступными кругами. Однако американец сумел раскусить подлог Ханса и стал настаивать на том, чтобы Йохансон продолжил играть эту роль, так как в противном случае миллиардер мог потерять связь с организованной преступностью, которую он финансировал. Ханс и его любовница Анна решают избавиться от Мортимера, убив его, и начать новую жизнь. Мегрэ настигает Ханса в нормандском Фекане, где живёт жена Петерса с детьми. Йохансон рассказывает ему про свою несчастную жизнь, после чего с молчаливого согласия комиссара, решившего не арестовывать его, стреляется из пистолета. Позже, благодаря показаниям Анны, убийца Торранса был задержан и помещён в тюрьму, где его ожидает смертная казнь.

История создания

Предыстория 

Жорж Сименон родился 13 февраля 1903 года в бельгийском Льеже в малообеспеченной семье служащего страховой компании. Ещё будучи учеником колледжа, Сименон начал подрабатывать в редакции католической «Газетт де Льеж», где вёл полицейскую хронику. Будущему писателю не пришлось доучиться, поскольку его отец серьёзно заболел. В 1921 году был опубликован его первый роман «На Арочном мосту», наполненный бельгийскими реалиями, представленными в юмористическом духе. В этом же году умер его отец. В 1922 году, отбыв воинскую повинность, Сименон отправился в Париж, где вскоре принял французское гражданство. Какое-то время он подрабатывал в газетах и журналах в отделах судебной хроники. Также в столице Франции он пытался добиться успеха и литературной деятельностью.

Его многочисленные рассказы этого периода, которые он позже невысоко оценивал, так как они были написаны с целью заработка, появились на страницах ряда парижских журналов и газет. В 1924 году вышло первое крупное произведение писателя, созданное во Франции, — «Роман машинистки». Начиная с того года всего за десять лет Сименон опубликовал множество романов, более тысячи рассказов различной тематики и под несколькими десятками псевдонимов, наиболее известным из которых является Жорж Сим. В этот период времени он обращается и к детективной литературе, создав несколько романов в этом жанре: «Нокс Неуловимый» (1926), «Мадемуазель Икс» (1927) и несколько с сыщиком Ивом Жарри. Он становится коммерчески успешным писателем, значительно улучшает своё материальное положение и решает приобрести небольшой корабль для путешествий.

Создание 
Место и время создания романа «Петерс Латыш» определить проблематично, так как существует несколько противоречивых версий об обстоятельствах его появления. Наибольшее распространение получила история, изложенная Сименоном в его мемуарах и интервью. Зимой 1928—1929 года по заказу писателя была построена небольшая моторная одномачтовая яхта, названная им «Остгот» (). Весной вместе с женой он начал путешествие по каналам Франции и Бельгии, откуда по рекам Маас и Рейн добрался до Нидерландов. Оттуда он вышел в Северное море, по которому достиг немецких портовых городов Бремен и Вильгельмсхафен. Ему нравилось работать на паруснике, он печатал свои романы в тёплой каюте, отдыхал на палубе и наслаждался жизнью. На обратном пути яхта следовала вдоль побережья Голландии, где Сименон решил перезимовать, так как судно получило пробоину. Они остановились в портовом городе Делфзейл, где писатель стал обдумывать свой новый роман, в котором расследование будет вести самый известный его персонаж — комиссар Жюль Мегрэ. Он появляется уже на страницах повести «Поезд ночи», написанной им также в Делфзейле, как раз непосредственно перед романом «Петерс Латыш», но играет там второстепенную роль.

Сименону очень нравилась атмосфера провинциального городка, царившие там тишина и покой. В первый же день пребывания там он обдумывал характер своего героя, его внешность, привычки. В своих мемуарах «Я диктую» писатель вспоминал, что по утрам он заходил в кафе, чтобы выпить немного джина, после чего возвращался в каюту своего корабля, где работал над книгой. Имеются сведения, что над романом он работал на пришвартованной рядом с «Остготом» бесхозной барже, так как на его яхте проводился ремонт, а нанятые им для этого рабочие мешали сосредоточиться. На этой полузатопленной барже он «оборудовал» свой рабочий кабинет, приспособив для этого два ящика: на один поместил пишущую машинку, а на том, что поменьше, сидел сам. По утверждению автора, на процесс создания романа ушло всего около четырёх-пяти дней. По окончании работы он в целом был доволен полученным результатом, так как, по его собственным словам, роман «отнюдь не шедевр, и тем не менее им отмечен новый рубеж в моей жизни». Также он вспоминал, что первоначально думал сделать Мегрэ героем только одного романа и не предполагал, что «комиссар станет спутником всей моей творческой биографии».

Согласно версии Сименона, перечитав книгу, он пришёл к выводу, что она отличается от всего того, что было ранее им создано, и решил продолжить писать в том же духе. В трёх следующих его романах: «Господин Галле скончался», «Повесившийся на дверях церкви Сен-Фольен», «Коновод с баржи „Провидение“» также появляется комиссар Мегрэ. С этими произведениями писатель решил отправиться в Париж на поезде, чтобы добиться их опубликования. Он стремился к тому, чтобы они вышли в более престижной серии, которую он про себя называл «промежуточной, полулитературной», а не в развлекательной, как было до того в его писательской практике. В Париже он передал новые романы в издательство «Фаяр», где после некоторых сомнений всё же пришли к выводу, что они достойны публикации.

Через несколько дней после того как его романы были получены издательством, Сименона вызвал к себе Артем Фаяр, известный тем, что у него было «безошибочное чутьё». Глава издательства, сделав несколько замечаний, всё же сказал, что рискнёт их опубликовать, хотя и не исключает возможную «катастрофу»:

Фаяр также пообещал, что он примет сочинения о Мегрэ к публикации, при условии, что Сименон напишет ещё шесть романов в подобной манере, чтобы был сделан необходимый запас книг, с которым можно было бы приступить к изданию серии по одной в месяц. Позже писатель вспоминал свои ощущения после заключения этого соглашения: «Я с облегчением вернулся в Делфзейл, где нашёл своё судно: на нём я чувствовал себя дома. Изо дня в день я стал писать то, что позднее назвали „циклом Мегрэ“».

По другим сведениям, создание романа могло происходить на борту «Остгота» на протяжении зимы 1929—1930 годов не в Делфзейле, а в Ставорене. Также предполагается, что в порту, где ремонтировалась яхта Сименона, был написан другой роман. По уточнённым данным, вероятно, окончание романа «Петерс Латыш» имело место в апреле или мае 1930 года на борту «Остгота», но во время пребывания судна на реке Сена, когда оно было пришвартовано в районе  (департамент Эссонн) или шлюза Ситангетт.

Публикация 
Предварительная публикация романа «Петерс Латыш» прошла в еженедельнике издательства «Фаяр» «Рик и Рак», где он вышел в виде 13 выпусков (№ 71—83) с 19 июля по 11 октября 1930 года. В феврале 1931 году в печать выходят первые книги из серии о комиссаре Мегрэ. В книжном варианте «Петерс Латыш» был издан в мае 1931 года. Это была первая книга, опубликованная под полным именем и фамилией писателя. В течение нескольких месяцев после французского издания появились переводы на несколько европейских языков. Первые романы имели значительный читательский успех во Франции, а через непродолжительное время к Сименону пришло и мировое признание.

Комиссар Мегрэ 

Ещё до романа «Петер Латыш» Сименон обращался к жанру детектива, написав несколько книг про сыщика Ива Жарри, который, по признанию писателя, отчасти повлиял на развитие образа Мегрэ. Как отмечается в литературоведении, их сходство проявляется не только во внешности, но и в методе расследования: «Он также живёт многими жизнями, часто других людей, в которых по своей воле перевоплощается». В 1968 году Сименон подчёркивал, что задумал своего детектива как своеобразного врачевателя, который не только стремится получить полное представление о своём «больном», но и готов дать совет, принять участие в судьбе человека, преступившего закон. Он понимал Мегрэ как некоего «наладчика» жизни людей, с которыми ему приходится сталкиваться по долгу службы в полиции: «Это то же самое, что бродячие мастера, которые чинят мебель и склеивают посуду… Я и тогда считал, что врач важнее, чем духовник…», — говорил автор

В романе Мегрэ 45 лет, и он мало изменится внешне в последующих книгах, но претерпит изменения психологического плана. В романе у него уже есть жена-домохозяйка, а сам он описывается как широкоплечий, крупный и костистый человек, в шляпе-котелке и плотном драповом пальто с бархатным воротником. Здесь также появляются такие постоянные атрибуты и привычки Мегрэ, как неизменная трубка в зубах, печка в его кабинете, заказ пива и сэндвичей из соседнего с управлением кафе. В романе уже фигурирует помощники комиссара, появляющиеся в последующих книгах. Торранс, один из них, был убит, но позже был «воскрешён», что писатель объяснил тем, что он просто забыл про его гибель. Если в первом романе Мегрэ фактически ещё не главный персонаж, то в последующих он приобретает большее значение и впоследствии играет ведущую роль.

В культуре 
В 1966 году в голландском городке Делфзейле, где, по утверждению Сименона, был создан роман и «родился» комиссар Мегрэ, установили памятник этому литературному герою работы скульптора Питера-де-Хонта. Во время торжественного открытия Сименону официально вручили свидетельство о «рождении», где значилось следующее: «Мегрэ Жюль, родился в Делфзейле 20 февраля 1929 года…. в возрасте 44-х лет… Отец — Жорж Сименон, мать неизвестна…».

Роман был экранизирован на телевидении несколько раз. В 1963 году в Англии режиссёром  был поставлен фильм в составе сериала «Мегрэ» с  в главной роли. В 1967 году по роману был снят одноимённый эпизод нидерландского сериала «Мегрэ», роль комиссара в котором исполнил Ян Теллингс. В 1972 году режиссёром Жан-Луи Мюллером был выпущен французский телевизионный фильм «Петерс Латыш», роль Мегрэ в котором сыграл Жан Ришар.

Примечания

Литература

Ссылки 
 История создания 

Литературные произведения по алфавиту
Романы на французском языке
Произведения о комиссаре Мегрэ
Романы о Париже
Романы 1931 года
Романы Жоржа Сименона